Potuły peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Potuły, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Potuły, un village de la voïvodie de Poméranie.